Лиг
 Лиг — коммуна в Германии
 Лиг — община в Сербии
 Лиг — город в Сербии